ХИФК — многозначный термин:

 ХИФК — футбольный клуб одноимённого спортивного обществаen из столицы Финляндии Хельсинки.
 ХИФК — хоккейный клуб из Хельсинки.
 Хабаровский институт физической культуры.
 Харьковский институт физической культуры.